Termenul Companie poate însemna:

 Companie (economie) o asociație comercială, firmă
 Companie (drept)
 Companie (armată) o subunitate militară
 Companie sau tovărășie, de exemplu damă de companie.